Das Pontins Professional 1990 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1989/90. Es wurde im Mai im Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales ausgetragen.

Titelverteidiger Darren Morgan schied bereits in Runde 1 aus. Stephen Hendry erreichte zum einzigen Mal und als einziger Schotte das Finale des Turniers, wo er Mike Hallett mit 9:6 besiegte. Er war kurz zuvor zum ersten Mal Weltmeister geworden. Er hatte in dieser Saison inklusive Pontins Professional 8 Titel gewonnen und übernahm danach Platz 1 der Weltrangliste.

Preisgeld 
Nachdem im Vorjahr schon die Prämie für den Zweitplatzierten weggefallen war, wurde in diesem Jahr auch noch die Siegerprämie um 800 £ reduziert.

Finalrunde 
8 Spieler, 6 davon aus den Top 32 der Weltrangliste, traten in einem Ausscheidungsturnier an und spielten in drei Runden den Sieger aus.

Finale

Century-Breaks 
Wie schon oft bei diesem Turnier hatte es nur ein einziges Break mit mehr als 100 Punkten gegeben. Mike Hallett erzielte das Century im Viertelfinale.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1990
1990